Грегори (Грег) Разерфорд (; род. , Милтон-Кинс, Англия) — британский легкоатлет, который специализировался в прыжках в длину. Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира и Европы. Рекордсмен Великобритании в прыжке в длину (8,51 м). Член ордена Британской империи (MBE). Завершил карьеру легкоатлета в 2018 году. В 2021 году вошёл в сборную Великобритании по бобслею.

Личная жизнь 

Разерфорд помолвлен на своей девушке Сьюзи Веррилл. У пары трое детей — сновья Майло Эндрю Уилльям Джеймс Наггет Разерфорд (род. 20 октября 2014) и Рекс Грегори Моугли Разерфорд (род. 14 июля 2017) и дочь Дафни Энни Аризона Разерфорд (род. 1 апреля 2021).

Карьера 

В 2005 году в возрасте 18 лет Разерфорд стал самым молодым победителем любительского чемпионата Англии по прыжкам в длину. В том же году он выиграл юниорский чемпионат Европы, попутно установив юниорский рекорд Великобритании — 8,14 м. 8 августа 2006 года уже на взрослом чемпионате Европы в Гётеборге Грег завоевал серебряную медаль с результатом 8,13 м. Большую часть 2007 года спортсмен пропустил из-за различных травм. Это помешало ему удачно выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Осаке, где Разерфорд занял лишь 21-е место.

На Олимпийских играх 2008 года Разерфорд вышел в финальные соревнования с третьим результатом, улетев в квалификации на 8,16 м. В финале после заступов в первых двух попытках Грег в третьей решающей попытке прыгнул лишь на 7,84 м, что не позволило ему продолжить борьбу за награды. В результате спортсмен занял 10-е место на тех играх. 

20 августа 2009 года на чемпионате мира в Берлине в квалификации Разерфорд установил национальный рекорд Великобритании — 8,30 м. Этот результат был на 1 см лучше предыдущего рекорда, установленного Крисом Томлинсоном. Но в финале Грег опять выступил ниже своих возможностей, прыгнув в лучшей попытке на 8,17 м и заняв 5-е место. 

4 июня 2011 года на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине Разерфорд улучшил свой персональный рекорд, показав результат 8,32 м. Но на чемпионате мира в Тэгу спортсмен получил травму подколенного сухожилия и не попал в финал. 3 мая 2012 года установил свой новый личный рекорд, попутно повторив и национальный рекорд (8,35 м). 

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Разерфорд вышел в финал с четвёртым результатом, прыгнув на 8,08 м. В финале во второй попытке спортсмен улетает на 8,21 м и попадает в восьмерку сильнейших прыгунов. В четвёртой попытке Грег улучшает свой результат, прыгнув на 8,31 м. Эта попытка в итоге и оказалась победной. Разерфорд стал вторым британцем в истории после Лина Дэвиса в 1964 году, победившим на Олимпийских играх.

После Олимпийских игр Грег выиграл еще несколько крупнейших турниров. В 2014 году он победил на чемпионате Европы в Цюрихе с результатом 8,29 м (второй и третий лучший результат финала также показал Разерфорд), а также на Играх Содружества в Глазго с результатом 8,20 м. В 2015 году британец выиграл золото на чемпионате мира в Пекине, в финале он показал результат 8,41 м, второй результат также остался за Грегом (8,29 м).

В начале июля 2016 года Разерфорд вновь выиграл чемпионат Европы, прыгнув в финале на 8,25 м. Перед Олимпийскими играми в Бразилии Разерфорд считался основным фаворитом. Однако уже в квалификации он испытывал проблемы, лишь с третьей попытки показав 7,90 м и выйдя в финал с 10-м результатом. В финале Грег шесть раз подряд прыгнул за 8,05 м. Лучшей стала шестая попытка — 8,29 м, но южноафриканец Луво Маньонга (8,37 м) и американец Джефф Хендерсон (8,38 м) показали более высокие результаты, оставив британца с бронзой.

Олимпийские игры 2016 года стали последним крупным турниром в карьере Разерфорда. Из-за травмы он пропустил чемпионата мира 2017 года и Игры Содружества 2018 года, а летом 2018 года объявил о завершении карьеры.

В 2021 году стал известно, что Разерфорд отобрался в сборную Великобритании по бобслею и планирует побороться за право участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае.

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны в длину Великобритании
Бобслеисты Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Члены ордена Британской империи
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике